Stavarache:
 Dan Constantin Stavarache
 Nicolae Stavarache
 Romeo Stavarache

Nume de familie românești